Гле́б Анфи́лов:
 Анфилов, Глеб Борисович (1923—1971) — советский писатель и журналист, популяризатор науки.
 Анфилов, Глеб Иосафович (1886—1938) — русский поэт.